Harang peut faire référence à :

Toponymes 
 Harang, un village iranien situé dans la province d'Hormozgan ;
Harang Julu, un village indonésien situé dans la province de Sumatra du Nord ;
La Ferrière-Harang, une ancienne commune française située dans le département du Calvados en Normandie.

Patronymes 
Harang est un patronyme porté notamment par :
Aaron Harang (1978-), joueur de baseball américain ;
Guillaume-Alphonse Harang (1814-1884), peintre, graveur et professeur d'art français ;
Jean-Baptiste Harang (1949-), écrivain et journaliste français ;
 (1902-1970), physicien norvégien.

Notes et références

Liens externes 

Patronyme normand